Antena 1 Campinas é uma estação de rádio concessionada em Indaiatuba, porém sediada em Campinas, ambas cidades do estado de São Paulo. Transmite em 107.5 MHz, em frequência modulada, sendo especializada em música internacional, do gênero adulto contemporâneo e flashbacks.

Faz parte da rede via satélite Antena 1, presente em várias cidades do país, retransmitindo a programação da geradora, localizada em São Paulo. É considerada uma emissora própria, pois tem registrado no documento de concessão o nome do mesmo proprietário da Antena 1 São Paulo.

Estações de rádio de Campinas
Rede Antena 1
Campinas